Protoarenicola baiguashanensis är en ringmaskart som beskrevs av Wang 1983. Protoarenicola baiguashanensis ingår i släktet Protoarenicola, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
baiguashanensis